|-
| 66201 - || || 16 de gener, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66202 - || || 16 de gener, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66203 - || || 18 de gener, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66204 - || || 28 de gener, 1999 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 66205 - || || 16 de gener, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66206 - || || 19 de gener, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66207 Carpi || || 6 de febrer, 1999 || Cavezzo || Cavezzo
|-
| 66208 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66209 - || || 12 de febrer, 1999 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| 66210 - || || 15 de febrer, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 66211 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66212 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66213 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66214 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66215 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66216 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66217 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66218 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66219 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66220 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66221 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66222 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66223 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66224 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66225 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66226 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66227 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66228 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66229 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66230 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66231 - || || 11 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66232 - || || 8 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66233 - || || 14 de febrer, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66234 - || || 9 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66235 - || 1999 ET || 6 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66236 - || || 14 de març, 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 66237 - || || 13 de març, 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 66238 - || 1999 FZ || 17 de març, 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 66239 - || || 16 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66240 - || || 20 de març, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66241 - || || 23 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66242 - || || 23 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66243 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66244 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66245 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66246 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66247 - || || 19 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66248 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66249 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66250 - || 1999 GZ || 4 d'abril, 1999 || San Marcello || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| 66251 - || || 7 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66252 - || || 6 d'abril, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 66253 - || || 9 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66254 - || || 15 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66255 - || || 7 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66256 - || || 12 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66257 - || || 12 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66258 - || || 6 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66259 - || || 7 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66260 - || || 7 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66261 - || || 12 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66262 - || || 10 d'abril, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66263 - || || 12 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66264 - || 1999 HR || 18 d'abril, 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 66265 - || || 19 d'abril, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66266 - || || 17 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66267 - || || 8 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 66268 - || || 7 de maig, 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 66269 - || || 6 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66270 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66271 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66272 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66273 - || || 13 de maig, 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 66274 - || || 14 de maig, 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 66275 - || || 15 de maig, 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 66276 - || || 7 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 66277 - || || 14 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66278 - || || 9 de maig, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 66279 - || || 12 de maig, 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 66280 - || || 14 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66281 - || || 14 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 66282 - || || 9 de maig, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 66283 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66284 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66285 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66286 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66287 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66288 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66289 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66290 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66291 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66292 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66293 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66294 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66295 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66296 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66297 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66298 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66299 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66300 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
6